Мужской хоккейный турнир на зимних Олимпийских играх 2014 года проходил с 12 по 23 февраля в Сочи, Россия. Матчи турнира проводились в ледовом дворце «Большой» и на ледовой арене «Шайба». Это уже пятая Олимпиада, в которой принимали участие игроки Национальной хоккейной лиги. В соревновании принимали участие 9 лучших команд согласно мировому рейтингу ИИХФ 2012 года, составленному после чемпионата мира 2012, и 3 команды, победившие в своих группах в финальном этапе квалификации.

Сборная Канады завоевала золотые медали, одолев в финале сборную Швеции со счётом 3:0. Эта победа стала третьей для сборной Канады в XXI веке. Бронзовую медаль выиграла сборная Финляндии, победившая в матче за третье место сборную США — 5:0. Самым ценным игроком хоккейного турнира на Олимпийских играх в Сочи был признан 43-летний капитан сборной Финляндии Теему Селянне.

Медалисты

Квалификация 

^ Результаты последнего чемпионата мира, проходившего в Финляндии и Швеции, имели наибольший вес в рейтинге.

Составы

Судьи 
ИИХФ и Национальная хоккейная лига утвердила 14 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей мужского хоккейного турнира Олимпийских игр 2014 года. Все судьи из Северной Америки обслуживают матчи в НХЛ.

Главные судьи
  Ларс Брюггеманн
  Даниэль Пихачек
  Кевин Поллок
  Келли Сазерлэнд
  Дэйв Джексон
  Майк Легго
  Брэд Майер

Главные судьи
  Тим Пил
  Иан Уолш
  Антонин Йержабек
  Владимир Шиндлер
  Константин Оленин
  Юри Рённ
  Маркус Виннерборг

Линейные судьи
  Дерек Эмелл
  Лонни Кэмерон
  Крис Карлсон
  Грег Деровски
  Марк Уэлер
  Джесс Уилмот
  Брэд Ковачик

Линейные судьи
  Иван Дедюля
  Томми Джордж
  Энди Макэлман
  Кристофер Вудворт
  Андре Шрадер
  Сакари Суоминен
  Мирослав Валах

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC+4).

Группа B 

Время местное (UTC+4).

Группа C 

Время местное (UTC+4).

Плей-офф 

После завершения предварительного раунда, все команды были ранжированы 1D—12D. Для определения этого рейтинга использовались следующие критерии в указанном порядке:
 Первая позиция в своих группах (1D—3D);
 Большее количество очков;
 Лучшая разница шайб;
 Большее количество заброшенных шайб;
 Лучший рейтинг ИИХФ 2013.

Рейтинг команд перед плей-офф

Сетка

Квалификация плей-офф 

Время местное (UTC+4).

Четвертьфинал 

Время местное (UTC+4).

Полуфинал 

Время местное (UTC+4).

Матч за 3-е место 

Время местное (UTC+4).

Финал 

Время местное (UTC+4).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Самый ценный игрок (MVP):
  Теему Селянне

Лучшие игроки:
 Вратарь:  Кэри Прайс
 Защитник:  Эрик Карлссон
 Нападающий:  Фил Кессел

Сборная всех звёзд:
 Вратарь:  Хенрик Лундквист
 Защитники:  Эрик Карлссон —  Дрю Даути
 Нападающие:  Теему Селянне —  Фил Кессел —  Микаэль Гранлунд

Примечания

Ссылки 

 
 

2014 год в хоккее